Nyikolajevszki járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Habarovszki határterületen
 Nyikolajevszki járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Volgográdi területen